Bocciarelli ist der Familienname folgender Personen:
 Gabriele Bocciarelli (* 1980), italienischer Schauspieler
 Vincenzo Bocciarelli (* 1974), italienischer Schauspieler